

Letteratura 
 Il testamento (The Testament) – romanzo di John Grisham del 1999
 Il testamento di Gesù (The Testament) – romanzo di Eric Van Lustbader del 2006

Musica 
 The Testament – album di Cormega del 2005

Pagine correlate 
 Testament (disambigua)
 Le Testament